Tromelin est un nom propre qui peut désigner :

Géographie
 L'île Tromelin, une île française située dans l'océan Indien. Elle doit son nom à Jacques Boudin de Tromelin de Lanuguy (1751 - 1798).

Patronyme
Tromelin est un patronyme d'origine bretonne qui peut désigner les familles :

Boudin de Tromelin (en Plougasnou)
 Bernard Boudin de Tromelin (1735 - 1815), vice-amiral français, membre de l'académie de marine, directeur du port de l'Ile de France, chef de division dans l'océan Indien. 
 Maurice Boudin de Tromelin de Launay (1740- 1825), contre-amiral français, frère du précédent, officier de marine lors de la guerre d'Indépendance américaine.  
 Jacques-Marie Boudin de Tromelin, seigneur de Lanuguy (1751-1798), major de vaisseau, frère des précédents. Il récupéra sur l'île Tromelin en 1776 des esclaves naufragés et abandonnés depuis 1761. 
 Jacques Boudin de Tromelin (°1770 - †1842), comte de Tromelin, neveu des précédents, chevalier français, général de brigade sous le Premier Empire.
 Guillaume Boudin de Tromelin (°1798 - †1875) est un homme politique et parlementaire français. Fils de Jacques Boudin de Tromelin.

{{Arbre généalogique| | | | | | | | | | |JB|v|MFP 
|JB=Jacques Boudin  (1702-1777)
|MFP=Marie FrançoiseLediouguel de Tromelin}}

Le Goarant de Tromelin
 Louis-François-Marie-Nicolas Legoarant de Tromelin (°1786 - †1867), amiral français, découvreur de plusieurs îles dans l'océan Pacifique

Références

Bibliographie 
 « Famille Boudin », dans , 1929, col. 829-830

Homonymie de patronyme
Patronyme breton